

Anno 
 714 o 714 a.C.

Codici 
 714 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bagdad, nella Contea di Yavapai, in Arizona

Matematica 
 714 – numero